ВЕС Ріл-Флетс () — британська офшорна вітроелектростанція, споруджена в Ірландському морі біля північного узбережжя Уельсу.
 Оушен Флетс () — район у Сан-Фієрро.